Kazimierz Chłapowski (1832–1916) – polski działacz społeczny, ziemianin
 Kazimierz Rafał Chłapowski (1872–1923) – syn poprzedniego, prawnik polski, urzędnik, poseł na Sejm
 Kazimierz Józef Chłapowski (1898–1969) – oficer kawalerii II Rzeczypospolitej, dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich
 Kazimierz Chłapowski (1937–2020) – geograf, oceanograf, polarnik i żeglarz

Przypisy